Vaucelles puede hacer referencia a:

Lugares 

 Vaucelles (Bélgica), pueblo en la comuna de Doische, Bélgica.
 Vaucelles (Caen), barrio de la comuna de Caen, Francia:
 Vaucelles (Calvados), comuna del departamento de Calvados, Francia.
 Vaucelles (Norte), aldea de la comuna de Les Rues-des-Vignes, en el departamento de Norte, Francia.

Otros 

 Abadía de Vaucelles.
 Decanato de Vaucelles.
 Estación de Vaucelles en la comuna de Taverny, departamento de Valle del Oise, Francia, en la línea del Transilien.
 Iglesia de Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Vaucelles.
 Tregua de Vaucelles.